Malinovka může být:
 malinovka (nápoj) – druh limonády
 Malinovka (přítok Velké Ussurky) – řeka v Přímořském kraji v Rusku

Externí odkazy